Самборский — русская фамилия; имеет женскую форму Самборская. Известные носители:

 Самборский, Андрей Афанасьевич (1732—1815) — протоиерей, законоучитель и духовник императора Александра I.
 Самборский, Богуслав (псевдоним Готлиб Самбор; 1897—1971) — польский театральный и киноактер.
 Самборский, Владимир Сергеевич (род. 1985) — украинский футболист, правый защитник.
 Самборский, Евгений Ксенофонтович (1898—1966) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Самборский, Николай Данилович (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Самборская, Лина Семёновна (1890—1955) — советский театральный режиссёр, актриса, театральный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Составные фамилии 
 Коваль-Самборский, Иван Иванович (1893—1962) — актёр театра и кино, Заслуженный артист Киргизской ССР.
 Нахт-Самборский, Артур (настоящее имя Артур Нахт; 1898—1974) — польский художник еврейского происхождения, педагог, профессор.

Топонимы 
 Самборский район — административная единица Львовской области Украины.